Pojem Atid může označovat:
 Atid (Rumunsko), obec v Rumunsku.
 Atid (politická strana), zaniklá politická strana v Izraeli.
 Ješ atid, politická strana v Izraeli.